Spirits (The Strumbellas)
 Spirits (having flown) - song van de Beegees